Сан-Паоло (провінція Брешія) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Сан-Паоло (стадіон) — багатофункціональний стадіон у Неаполі, Італія
 Сан-Паоло — острів в провінція Брешія, Італія
 Сан-Паоло-Бель-Сіто — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь.
 Сан-Паоло-д'Аргон — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.
 Сан-Паоло-ді-Єзі — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Анкона.
 Сан-Паоло-Сольбрито — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті
 Сан-Паоло-Черво — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла

Див. також 

 Сан-Паулу (значення)